Inburgering (maatschappelijk)
Inburgeringscursus
Inburgeringsexamen (Nederland)
Inburgeringsexamen buitenland (Nederland)
Inburgeringsplicht (België)
Inburgeringsplicht (Nederland)
 Inburgering (biogeografie)